Vâlcea se poate referi la:
 vale veche, colmatată, cu versanți bine individualizați, fixați pe covorul vegetal; este lipsită de scurgere și are un fund aproape plat, slab înclinat.
Județul Vâlcea
Localități din România:
Râmnicu Vâlcea
Vâlcea, Alba
Vâlcea, Brașov

Vezi și 
 Vâlcele (dezambiguizare)
 Vâlcelele (dezambiguizare)
 Valea (dezambiguizare)

Toponime românești
Toponime slave